Grethlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Grethlein (* 1954), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Gerhard Grethlein (1924–2021), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Jonas Grethlein (* 1978), deutscher Altphilologe und Hochschullehrer